

Medicina
Sanità – stato di benessere della persona
Sanità – stato dell'ambiente che favorisce la salute
Sanità o igiene pubblica – l'insieme degli studi e delle misure utilizzate al fine di migliorare lo stato di salute di una popolazione

Altro
Rione Sanità – rione del centro storico di Napoli